Nel luglio 2002 ha partecipato alla canzone Ma Thammai dell'album di Thongchai McIntyre, ed è apparsa nel video musicale.

Biografia 
È nata il 6 marzo 1969 nel distretto di Kaset Wisai (Provincia di Roi Et) in una famiglia di origini contadine e di bassa estrazione sociale. Dimostra le sue doti canore dal 1987 quando è diventata una cantante sotto la GMM Grammy.

 è un'artista di Cat 9 Studio.

Discografia
Took lauk auk rong rian (ถูกหลอกออกโรงเรียน)
Rak salai dawk fai ban (หมอลำสะออน 1 รักสลายดอกฝ้ายบาน)
Miss sis Hien (มิสซิสเหี่ยน)
Chewit chun kard ter mai dai (ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้)
Fark kum kor tode (ฝากคำขอโทษ)
Tao Ngoy (เต่างอย)
Pak Di Tee Jieb (ภักดีที่เจ็บ)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni